Síndrome de Cowden

Localidades 

 Cowden (Illinois)

Desambiguação